Interkontinentala cupen 1974 var den femtonde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska vicemästarna och sydamerikanska mästarna i fotboll.

Europa representerades av Atlético Madrid från Madrid, Spanien, som förlorade i finalen av Europacupen 1973–74 mot Bayern München.  Bayern München tackade nej till deltagande. Sydamerika representerades av Independiente från Avellaneda, Argentina, som vann Copa Libertadores 1974.

Lagen möttes vid två tillfällen och Atlético Madrid vann cupen efter en vinst på Estadio Vicente Calderón, med ett ackumulerat slutresultat på 2–1 efter två matcher.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1974
Europacupen i fotboll 1973/1974

Källor

Noter

1974
Fotbollsåret 1974
1974 i Argentina
1974 i Spanien
Atlético Madrid
CA Independiente